Tanejewka (), der Name russischer Orte:

 Tanejewka (Baschkortostan), Dorf in der Republiek Baschkortostan
 Tanejewka (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Tanejewka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Tanejewka (Mordwinien), Dorf in der Republiek Mordwinien
 Tanejewka (Orjol), Dorf in der Oblast Lipezk
 Tanejewka (Lunino), Dorf im Rajon Lunino, Oblast Pensa
 Tanejewka (Pensa), Dorf im Rajon Pensa, Oblast Pensa